Hästlidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästlidtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Hästlidtjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (5,91 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn